Cette page d'homonymie recense les personnes portant le patronyme Jacques Parisot :

 Jacques Parisot (1747-1816), homme politique français ;
 Jacques Parisot (1882-1967), médecin français.